Cinq bâtiments de la Royal Navy britannique ont porté le nom de HMS Warwick, d'après Robert Rich,  comte de Warwick:

 , un navire de 22 canons, utilisé comme navire corsaire. Capturé en 1643, renommé HMS Old Warwick en 1650 et démantelé en 1660.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 48 canons, lancé en 1696. Reconstruit en 1710 et démantelé en 1726.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 60 canons, lancé en 1733. Capturé par le vaisseau français L'Atlante en 1756, repris en 1761 par le  et démantelé.
 , un vaisseau de ligne de quatrième rang de 50 canons, lancé en 1767, transformé en caserne flottante en 1783 et vendu en 1802.
 , un destroyer de classe W, lancé en 1917. Converti en navire d'escorte en 1943, il est coulé en 1944.

Voir aussi 
 

Nom de bateau de la Royal Navy